Sévernoie (Txernomórskoie), localitat de la República de Crimea, a Rússia
 Sévernoie (Razdólnoie), localitat de la República de Crimea, a Rússia
 Sévernoie (Belogorsk), localitat de la República de Crimea, a Rússia
 Sévernoie (Kurgan), localitat de la província de Kurgan, a Rússia